The Football League 1906–07 var den 19. sæson af The Football League og dermed også det 19. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Newcastle United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang. Klubbens første mesterskab blev vundet i sæsonen 1904-05.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1906-07 var den 15. i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Af de tre lavest placerede hold blev to genvalgt til den efterfølgende sæson, mens Burton United FC ikke opnåede genvalg. Derudover forlod Burslem Port Vale FC ligaen. Det betød, at der skulle vælges to nye hold, og valget faldt på Oldham Athletic AFC og Fulham FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1906-07 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1906
Fodbold i 1907